Division 3 i fotboll 2013 var 2013 års säsong av Division 3 i fotboll, Sveriges femte högsta division i fotboll för herrar. Division 3 var uppdelad på 12 serier med 12 lag i varje, med totalt 144 lag.

Teckenförklaringar

 – Vann uppflyttningskvalet
 – Förlorade uppflyttningskvalet
 – Vann nedflyttningskvalet
 – Förlorade nedflyttningskvalet
 – Uppflyttad från föregående säsong
 – Nedflyttad från föregående säsong

Division 3 Norra Norrland

Division 3 Mellersta Norrland

Serien hade premiär den 27 april och avslutades den 28 september 2013. Den 7 september säkrade Ånge IF seriesegern och uppflyttning till division 2 för första gången. IFK Östersund blev även uppflyttade till division 2 efter kvalspel.

Friska Viljor FC slutade på kvalplats ner, men lyckades kvalificera sig för fortsatt spel i division 3. Nedflyttade till division 4 blev Kramfors-Alliansen och IFK Holmsund.

Källa:

Källa:

Division 3 Södra Norrland

Serien hade premiär den 20 april och avslutades den 28 september 2013. Den 7 september säkrade Hille IF seriesegern och uppflyttning till division 2. Söderhamns FF blev även uppflyttade till division 2 efter kvalspel.

Nedflyttade till division 4 blev Kungsgårdens SK och Stöde IF. Efter kvalspel blev även IFK Sundsvall nedflyttade.

Källa:

Källa:

Division 3 Östra Svealand

Serien hade premiär den 13 april och avslutades den 5 oktober 2013. Den 21 september säkrade BKV Norrtälje seriesegern och uppflyttning till division 2. IFK Aspudden-Tellus blev även uppflyttade till division 2 efter kvalspel.

Nedflyttade till division 4 blev Bälinge IF och Bollstanäs SK. Efter kvalspel blev även Märsta IK nedflyttade.

Källa:

Källa:

Division 3 Södra Svealand

Serien hade premiär den 12 april och avslutades den 6 oktober 2013. Den 14 september säkrade Nacka FF seriesegern och uppflyttning till division 2. Klubben avslutade sedan säsongen som obesegrade efter vunnit samtliga matcher utom en som slutade oavgjort. Bethnahrin Suryoye IK blev även uppflyttade till division 2 efter kvalspel.

Nedflyttade till division 4 blev Älta IF och Athletic FC. Efter kvalspel blev även Heby AIF nedflyttade.

Källa:

Källa:

Division 3 Västra Svealand

Serien hade premiär den 13 april och avslutades den 28 september 2013. Den 21 september säkrade IFK Ölme seriesegern och uppflyttning till division 2. KB Karlskoga blev även uppflyttade till division 2 efter kvalspel.

IK Arvika Fotboll slutade på kvalplats ner, men lyckades kvalificera sig för fortsatt spel i division 3. Nedflyttade till division 4 blev Strömtorps IK och Adolfsbergs IK.

Källa:

Källa:

Division 3 Nordöstra Götaland

Serien hade premiär den 13 april och avslutades den 6 oktober 2013. Den 31 augusti säkrade FC Linköping City seriesegern och uppflyttning till division 2. IF Haga slutade på kvalplats, men lyckades inte kvala upp till division 2.

Söderköpings IK slutade på kvalplats ner, men lyckades kvalificera sig för fortsatt spel i division 3. Nedflyttade till division 4 blev Linghems SK och Boxholms IF.

Källa:

Källa:

Division 3 Nordvästra Götaland

Serien hade premiär den 12 april och avslutades den 6 oktober 2013. Den 6 oktober säkrade Grebbestads IF seriesegern och uppflyttning till division 2. Stenungsunds IF blev även uppflyttade till division 2 efter kvalspel.

Nedflyttade till division 4 blev Edet FK och Melleruds IF. Efter kvalspel blev även Älvsborg FF nedflyttade.

Källa:

Källa:

Division 3 Mellersta Götaland

Serien hade premiär den 12 april och avslutades den 6 oktober 2013. Den 28 september säkrade Lidköpings FK seriesegern och uppflyttning till division 2. Lerums IS slutade på kvalplats, men lyckades inte kvala upp till division 2.

Nedflyttade till division 4 blev Vara SK och IFK Mariestad. Efter kvalspel blev även Holmalunds IF nedflyttade.

Källa:

Källa:

Division 3 Sydöstra Götaland

Serien hade premiär den 12 april och avslutades den 5 oktober 2013. Den 21 september säkrade Asarums IF seriesegern och uppflyttning till division 2. IFK Berga blev även uppflyttade till division 2 efter kvalspel.

Räppe GoIF slutade på kvalplats ner, men lyckades kvalificera sig för fortsatt spel i division 3. Nedflyttade till division 4 blev Jämjö GoIF och Rydaholms GoIF.

Källa:

Källa:

Division 3 Sydvästra Götaland

Serien hade premiär den 13 april och avslutades den 5 oktober 2013. Den 28 september säkrade Höganäs BK seriesegern och uppflyttning till division 2. Vinbergs IF slutade på kvalplats, men lyckades inte kvala upp till division 2. 

Stafsinge IF slutade på kvalplats ner, men lyckades kvalificera sig för fortsatt spel i division 3. Nedflyttade till division 4 blev Höörs IS och IFK Fjärås.

Källa:

Källa:

Division 3 Södra Götaland

Serien hade premiär den 13 april och avslutades den 5 oktober 2013. Den 14 september säkrade FC Höllviken seriesegern och uppflyttning till division 2. Klubben avslutade sedan säsongen som obesegrade efter vunnit samtliga matcher utom två som slutade oavgjort. Nosaby IF blev även uppflyttade till division 2 för första gången i klubbens historia efter kvalspel.

Nedflyttade till division 4 blev Svedala IF och IFK Klagshamn. Efter kvalspel blev även Tomelilla IF nedflyttade.

Källa:

Källa:

Uppflyttningskval

Nedflyttningskval
Kvalet bestod av 12 grupper, med ett lag från division 3 och tre lag från division 4 i varje grupp. Vinnaren av varje grupp gick till division 3 kommande säsong medan övriga lag gick till division 4.

Grupp 1 
Källa:

6 oktober 2013: Lycksele IF – Ersnäs IF 1–4
7 oktober 2013: Skogså IF – Hedens IF 0–3
12 oktober 2013: Hedens IF – Lycksele IF 4–2
13 oktober 2013: Ersnäs IF – Skogså IF 0–1
19 oktober 2013: Lycksele IF – Skogså IF 4–1
19 oktober 2013: Hedens IF – Ersnäs IF 2–2

Grupp 2 
Källa:

5 oktober 2013: Ytterhogdals IK – Björna IF 8–1
5 oktober 2013: Alnö IF – Friska Viljor FC 1–2
12 oktober 2013: Björna IF – Alnö IF 1–1
12 oktober 2013: Friska Viljor FC – Ytterhogdals IK 6–2
19 oktober 2013: Friska Viljor FC – Björna IF 6–1
19 oktober 2013: Ytterhogdals IK – Alnö IF 4–2

Grupp 3 
Källa:

5 oktober 2013: Forssa BK – Stensätra IF 4–1
5 oktober 2013: Ljusdals IF – IFK Sundsvall 1–1
12 oktober 2013: Stensätra IF – Ljusdals IF 1–4
12 oktober 2013: IFK Sundsvall – Forssa BK 0–1
19 oktober 2013: Forssa BK – Ljusdals IF 7–3
19 oktober 2013: IFK Sundsvall – Stensätra IF Inställd

Grupp 4 
Källa:

5 oktober 2013: IFK Västerås – IK Sturehov 2–2
5 oktober 2013: Kils AIK – IK Arvika Fotboll 2–4
12 oktober 2013: IK Sturehov – Kils AIK 4–1
12 oktober 2013: IK Arvika Fotboll – IFK Västerås 2–0
19 oktober 2013: IK Arvika Fotboll – IK Sturehov 2–2
19 oktober 2013: IFK Västerås – Kils AIK 3–1

Grupp 5 
Källa:

19 oktober 2013: FC Copa – Riala GoIF 1–4
19 oktober 2013: Sundbybergs IK – Märsta IK 0–0
26 oktober 2013: Märsta IK – FC Copa 5–1
27 oktober 2013: Riala GoIF – Sundbybergs IK 0–1
2 november 2013: Märsta IK – Riala GoIF 1–2
2 november 2013: FC Copa – Sundbybergs IK 1–9

Grupp 6 
Källa:

12 oktober 2013: Trosa-Vagnhärad SK – Segeltorps IF 1–4
13 oktober 2013: Blue Hill KF – Heby AIF 0–0
18 oktober 2013: Segeltorps IF – Blue Hill KF 2–1
19 oktober 2013: Heby AIF – Trosa-Vagnhärad SK 0–1
26 oktober 2013: Heby AIF – Segeltorps IF 0–3
26 oktober 2013: Trosa-Vagnhärad SK – Blue Hill KF 7–0

Grupp 7 
Källa:

12 oktober 2013: Kisa BK – Nässjö FF 2–3
12 oktober 2013: Eneby BK – Söderköpings IK 2–3
19 oktober 2013: Nässjö FF – Eneby BK 4–1
19 oktober 2013: Söderköpings IK – Kisa BK 1–0
26 oktober 2013: Söderköpings IK – Nässjö FF 3–0
26 oktober 2013: Kisa BK – Eneby BK Inställd

Grupp 8 
Källa:

12 oktober 2013: Kortedala IF – IFK Lane 2–0
13 oktober 2013: Sätila SK – Älvsborg FF 3–4
19 oktober 2013: IFK Lane – Sätila SK 2–0
19 oktober 2013: Älvsborg FF – Kortedala IF 1–1
26 oktober 2013: Älvsborg FF – IFK Lane 5–3
26 oktober 2013: Kortedala IF – Sätila SK 4–0

Grupp 9 
Källa:

12 oktober 2013: Dalen/Krokslätts FF – Holmalunds IF 2–0
12 oktober 2013: Ulvåkers IF – Borås AIK 1–4
19 oktober 2013: Holmalunds IF – Ulvåkers IF 2–4
19 oktober 2013: Borås AIK – Dalen/Krokslätts FF 3–5
26 oktober 2013: Holmalunds IF – Borås AIK 2–6
26 oktober 2013: Ulvåkers IF – Dalen/Krokslätts FF 2–2

Grupp 10 
Källa:

12 oktober 2013: Gislaveds IS – Räppe GoIF 0–2
13 oktober 2013: Saxemara IF – Alvesta GoIF 1–0
19 oktober 2013: Alvesta GoIF – Gislaveds IS 3–3
19 oktober 2013: Räppe GoIF – Saxemara IF 1–1
26 oktober 2013: Räppe GoIF – Alvesta GoIF 3–1
26 oktober 2013: Saxemara IF – Gislaveds IS 3–2

Grupp 11 
Källa:

12 oktober 2013: Tölö IF – Stafsinge IF 1–1
12 oktober 2013: Glimåkra IF – Markaryds IF 7–3
19 oktober 2013: Markaryds IF – Tölö IF 0–3
20 oktober 2013: Stafsinge IF – Glimåkra IF 3–1
26 oktober 2013: Stafsinge IF – Markaryds IF 6–0
26 oktober 2013: Glimåkra IF – Tölö IF 1–4

Grupp 12 
Källa:

12 oktober 2013: Husie IF – BK Höllviken 2–1
12 oktober 2013: Veberöds AIF – Tomelilla IF 3–0
19 oktober 2013: BK Höllviken – Veberöds AIF 0–3
19 oktober 2013: Tomelilla IF – Husie IF 0–1
26 oktober 2013: Tomelilla IF – BK Höllviken 1–0
26 oktober 2013: Husie IF – Veberöds AIF 7–2

Källor

Fotboll i Sverige 2013
2013
Fotbollssäsongen 2013